Wicomico ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Wicomico (Maryland)
 Wicomico (Virginia)
 Wicomico Church (Virginia)